Ashleigh Barty e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Shūko Aoyama e Misaki Doi hanno battuto in finale Eri Hozumi e Makoto Ninomiya 7–6(7–1), 2–6, [11–9].

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Misaki Doi (Campionesse)
  Luksika Kumkhum /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2013